Друга лига Црне Горе У  сезони 2014/15 је било девето по реду такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је други степен такмичења у Црној Гори.

У сезони 2013/14 из лиге је испала Зора из Спужа, првобитно су Братство и Забјело заузели два последња мјеста на табели, али је Зора одустала од такмичења због финансијских проблема. У Другу лигу су се пласирали Искра из Даниловграда и Раднички из Берана. У Прву лигу за сезону 2014/15 пласирали су се Бокељ из Котора као побједник Друге лиге, и Беране из Берана као побједник двомеча са Морнаром из Бара. Ипак, Морнар је задржао прволигашки статус, јер је Челик из Никшића избачен у Трећу лигу због финансијских проблема.

Формат такмичења у Другој лиги у сезони 2014/15 остао је исти као и претходних година, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, победник Друге лиге ће изборити пласман у Прву лигу за сезону 2015/16, док ће другопласирана и трећепласирана екипа играти у баражу са десетопласираном и једанаестопласираном из Прве лиге на крају сезоне 2014/15.

Клубови у сезони 2014/15

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони. Резултати трећег круга уписани су у колони домаћина у другом реду.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 ФК Дечић: -1 поен
 ФК Забјело: -1 поен
 ФК Искра је нови прволигаш.
 ФК Беране испао из Прве у Другу лигу.
 ФК Забјело испада у Трећу лигу (Средња регија).
 Арсенал испада у Трећу лигу (Јужна регија).
За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:
 ФК Морнар - 10 мјесто у првој лиги,
 ФК Могрен - 11. мјесто у првој лиги,
 ФК Дечић - 2 мјесто у другој лиги,
 ФК Игало - 3 мјесто у другој лиги.

Позиције на табели по колима

Доигравање за пласман у Прву лигу 

После завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са једанаестопласираном екипе из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2015/16. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против десетопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2015/16, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2015/16. пласирали су се ФК Морнар  из Бара и ФК Дечић из Тузи.

Доигравање за пласман у Другу лигу из Треће лиге 

Трећа лига Црне Горе подијељена је на три регије (јужну, сјеверну и средњу). Након завршеног лигашког дијела у регијама, прваци играју међусобно по систему свако са сваким два пута (кући и на страни), двије екипе ће изборити пласман у Другу лигу Црне Горе, док ће трећа екипа и наредне сезоне играти у Трећој лиги, у својој регији.

У баражу учествују:

 Графичар - првак Средње регије,
 Слога - првак Јужне регије,
 Брсково - првак Сјеверне регије.

Бараж мечеви 

У Другу лигу Црне Горе 2015/16. пласирали су се Брсково  из Мојковца и Графичар из Подгорице.

Види још 
 Друга лига Црне Горе у фудбалу

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ

Друга лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2014/15.